Моту (полинез.  отрезанный, отделённый) — небольшие острова, окружающие центральный остров атолла, образовавшиеся в результате подъёма кораллового рифа. Моту встречается только в тропических водах. 

Классический атолл представляет собой вулканический остров, окружённый коралловым рифом с более или менее многочисленными моту. 

Моту состоят из кораллового известняка и, как правило, немного возвышаются над уровнем моря. Моту покрыты пальмами или другими тропическими растениями. Острова без растительности традиционно называют песчаной банкой или песчаной отмелью.

Моту бывают самой различной величины. Некоторые моту больших атоллов (например Рангироа в архипелаге Туамоту) могут достигать многих квадратных километров площади и зачастую даже заселены. В то же время моту маленьких атоллов могут вмещать только несколько пальм.

См. также 
 Список моту атолла Каролайн

Коралловые рифы